Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир, Южная Америка) — квалификационный турнир Чемпионата мира по футболу 2010 в Южноамериканской зоне, финальный турнир которого прошел в Южно-Африканской республике. Матчи отборочного турнира проводились с октября 2007 по октябрь 2009. В турнире принимает участие команды 10 стран, входящие в КОНМЕБОЛ.

Участники 
  Аргентина
  Боливия
  Бразилия
  Венесуэла
  Колумбия
  Парагвай
  Перу
  Уругвай
  Чили
  Эквадор

Турнир 
10 команд составляют одну группу и играют матчи по круговой системе в 2 круга.

Команды, занявшие места с 1-го по 4-е, выходят в Финальный турнир Чемпионата мира 2010. Команда, занявшая 5-е место, играет стыковые матчи с командой из североамериканской зоны.

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

12-й тур

13-й тур

14-й тур

15-й тур

16-й тур

17-й тур

18-й тур

Бомбардиры 

10 голов
  Умберто Суасо

9 голов
  Луис Фабиано

8 голов
  Хоакин Ботеро

7 голов
  Диего Форлан

6 голов
  Марсело Морено
  Джанкарло Мальдонадо
  Сальвадор Кабаньяс

5 голов
  Кака
  Нельсон Вальдес
  Себастьян Абреу
  Луис Суарес

Ссылки 
 World Cup 2010 Qualifying — Match Details. South America